Сарбаево — название населённых пунктов в России:

 Сарбаево — село в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Сарбаево — деревня в Кувандыкском районе Оренбургской области.